Le Cloître ist der Name folgender Gemeinden im französischen Département Finistère:

 Le Cloître-Pleyben
 Le Cloître-Saint-Thégonnec
 Le Cloître, Huelgoat

Le Cloître ist der Name folgender Orte in der Schweiz:
 Le Cloître, Ortschaft in der Gemeinde Aigle VD im Kanton Waadt